«А вы, друзья, как ни садитесь…» — советский рисованный мультфильм по мотивам басни И. А. Крылова «Квартет». Создан в  году на студии «Киевнаучфильм» режиссёром-мультипликатором Цезарем Оршанским по заказу Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В мультфильме появляются герои басни И. А. Крылова «Квартет».

Сюжет 
Сев за альбом-ракраску «А вы, друзья, как ни садитесь…», мальчик красками оживил персонажей басни. Услышав выступление заячьего квартета, завистливая мартышка предложила ослу, козлу и медведю создать свой музыкальный коллектив. Сначала Мартышка у зайцев отобрала музыкальные инструменты и вышвырнула их прочь из альбома.Затем, раздав инструменты Ослу, Козлу и Медведю, Мартышка расставила по местам своих товарищей, — и зазвучала… музыкальная какофония. Самоуверенные звери, не умевшие играть на музыкальных инструментах, (постоянно толкаясь и мешая друг другу), без конца создавали конфликтные ситуации, которые закончились грандиозной дракой.

Мальчик прекратил это безобразие, закрыв альбом, и все звери вернулись на свои места, а заячий квартет вновь заиграл прекрасную мелодию.

В мультфильме не произносится ни одного слова, звучит только музыка.

Создатели фильма

Переиздания на DVD 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «А вы, друзья, как ни садитесь…» (2006)

См. также 
«Квартет» — мультфильм 1935 года. «Квартет» — мультфильм 1947 года. Ремейк  мультфильма 1935 года.

Ссылки 
 
 А вы, друзья, как ни садитесь…

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Музыкальные мультфильмы СССР
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы по басням Ивана Крылова
Мультфильмы о животных